Tommy Macias (* 20. ledna 1993 Boo) je švédský zápasník–judista.

Sportovní kariéra 
S judem začínal v rodném Boo v klubu Saltsjö pod vedením svého otce Josefa Maciase. Ve švédské seniorské reprezentaci se pohybuje od roku 2014. V reprezentaci spolupracuje s trenérem Robertem Erikssonem.

Vítězství 
 2016 – 1× světový pohár (Abú Zabí)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas ve Švédsku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Tommy Maciase na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Tommy Maciase na Judobase.org

Švédští judisté
Narození v roce 1993
Narození 20. ledna
Žijící lidé
Muži
Vítězové Evropských her v judu